Алекса́ндр Влади́мирович Варнако́в (род. , Саратов, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
В возрасте 5 лет Варнаков занимался ушу, а с 6 лет начал заниматься баскетболом в саратовской ДЮСШ № 7. Его первым тренером стала Любовь Борисовна Полякова. В 12 лет Александр переехал в Москву в интернат при ЦСКА и играл в юношеских командах этого клуба.

Сезон 2008/2009 Варнаков провёл в Суперлиге Б в составе «Нижнего Новгорода». Затем перешёл в «Триумф». Однако, не имея на площадке много игрового времени в составе подмосковного клуба, Александр принял приглашение играть за «Рускон-Мордовию».

В сезоне 2016/2017 Варнаков выступал за «Иркут» и был капитаном команды. В его составе Александр стал серебряным призёром Суперлиги-1, а также вошёл в символическую пятёрку турнира как «Лучший разыгрывающий защитник».

Летом 2017 года Варнаков продолжил карьеру в «Темп-СУМЗ-УГМК» и был выбран капитаном. В составе ревдинской команды Александр стал бронзовым призёром Суперлиги-1.

В июне 2018 года Варнаков стал игроком петербургского «Спартака». В составе команды Александр во второй раз стал серебряным призёром Суперлиги-1 и вновь вошёл в символическую пятёрку турнира как «Лучший разыгрывающий защитник».

В ноябре 2019 года Варнаков перешёл в «Восток-65», с которым стал бронзовым призёром Кубка России. В марте 2020 года Варнаков не прибыл в расположение сахалинского клуба после выездной игры в Санкт-Петербурге, сославшись на семейные обстоятельства. Переговоры с руководством «Востока-65» завершились расторжением контракта по обоюдному согласию.

В июне 2020 года Варнаков продолжил карьеру в «Куполе-Родники».

В июне 2021 года Варнаков вернулся в «Самару».

Сборная России 
С 2008 года Варнаков выступал за кадетские и юниорские сборные России. В 2010 году Александр стал серебряным призёром чемпионата Европы (до 18 лет), а в 2011 году — бронзовым призёром чемпионата мира (до 19 лет), проводя на площадке в среднем 16 минут, набирая 8,3 очка, 2,8 передач и 2 подбора за игру.

В июне 2017 года Варнаков был включён в состав сборной России, составленный по итогам завершившегося «Открытого лагеря РФБ», и принял участие в баскетбольном турнире Спортивных игр БРИКС. Одержав победы над всеми тремя соперниками (ЮАР, Индия и Китай) сборная России стала победителем турнира.

Личная жизнь 
Отец Александра — Владимир Варнаков, был игроком марксовского «Дизелиста», потом стал тренером.

В родном городе Варнаков закончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Следствие и криминалистика».

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион (2): 2016/2017, 2018/2019
  Бронзовый призёр Суперлиги-1 дивизион: 2017/2018
  Бронзовый призёр Кубка России: 2019/2020

Сборная России 
  Чемпион Спортивных игр БРИКС: 2017
  Бронзовый призёр чемпионата мира (до 19 лет): 2011
  Серебряный призёр чемпионата Европы (до 18 лет): 2010

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Рускон-Мордовия»
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Иркут»
Игроки БК «Темп-СУМЗ»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Восток-65»
Игроки БК «Купол-Родники»
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Игроки БК «Химки»